Fujiwara-kyo, de eerste hoofdstad van Japan, tussen 694 en 710
Fujiwara (familie), een machtige familie, onder meer regenten voor de keizer
Fujiwara no Kamatari
Fujiwara no Fuhito
Fujiwara-effect, een effect tussen twee cyclonische draaikolken of vortices, wanneer deze elkaar naderen.